Wear My Ring Around Your Neck è un brano musicale scritto da Bert Carroll e Moody Russell e pubblicato da Elvis Presley nel 1958.

Tracce
Singolo (45 rpm)
Wear My Ring Around Your Neck
Don'cha Think It's Time

Cover
L'artista di musica country Ricky Van Shelton ha registrato la cover del brano per la colonna sonora del film Mi gioco la moglie... a Las Vegas (Honeymoon in Vegas) del 1992.

Collegamenti esterni